The Greatest Hits puede referirse a:

The Greatest Hits - Volume 1: 20 Good Vibrations, álbum de The Beach Boys; 
The Greatest Hits (álbum de Cher); 
The Greatest Hits of Donna Summer; 
The Greatest Hits, álbum de Il Divo (2012);  
The Greatest Hits 1984-2002, álbum de Modern Talking; 
The Greatest Hits (álbum de 3 Doors Down).
The Greatest Hits